Protrama är ett släkte av insekter som beskrevs av Baker 1920. Enligt Catalogue of Life ingår Protrama i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen barkbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Protrama